Девя́тка — существительное, соответствующее числу 9.

 Девятка — разновидность игры на бильярде, .
 Девятка — достоинство игральной карты.
 «Девятка» — популярная, по большей части детская, карточная игра.
 Девятка — стопорящий узел.
 «Девятка» — музыкальная программа на 4-м канале Останкино.

Девятка — неофициальное название многих предметов, продуктов, механизмов и т. д., имеющих 9 в названии, например:
 «Девятка» — автомобиль ВАЗ-2109 Спутник/Lada Samara — пятидверный переднеприводной хэтчбек.
 «Девятка» — бывшее Девятое управление КГБ СССР, ныне — Федеральная служба охраны.
 «Девятка» — верхний левый или правый угол футбольных ворот на жаргоне футболистов.
 «Девятка» — жаргонное название точки обмена интернет-трафиком Internet eXchange (сокр. IX — римская цифра «девять»).
 «Девятка» — неофициальное название Екатеринбургской гимназии, получившей после революции номер девять.
 Девятка диснеевских стариков-аниматоров.
 Бухарестская девятка (B-9; англ. Bucharest Nine) — объединение девяти стран Центральной и Восточной Европы, созданное для военного сотрудничества между странами восточного фланга НАТО.

Населённые пункты и их части 
Казахстан
 Девятка — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2018 году.

Россия
 Девятка — деревня в Токарёвском районе Тамбовской области.
 «Девятка» — городской квартал Магнитогорска, отражённый в культуре рэпером MIDIBlack.
 Девятка — неофициальное название Западного микрорайона Рыбинска.

См. также 
 9 (число)
 9 (значения)